«Моя собачья жизнь» () — художественный фильм, снятый шведским режиссёром Лассе Халльстрёмом по одноимённому роману Рейдара Йёнссона в 1985 году.

Обладатель премии «Золотой глобус» в категории «лучший фильм на иностранном языке» 1987 года.

Сюжет 

Действие фильма происходит в Швеции конца 1950-х годов. Мать двенадцатилетнего подростка Ингемара страдает тяжёлым заболеванием. Отец работает по контракту за границей, а старший брат ненамного старше Ингемара. Дядя взял его к себе на лето, и мальчик открыл для себя новый мир, так непохожий на его прежнюю городскую жизнь. После смерти матери повзрослевший Ингемар возвращается в деревню — к тем людям, что стали ему близки и любимы.

В ролях 
 Антон Гланзелиус — Ингемар
 Анки Лиден — мать
 Томас фон Брёмссен — Гуннар
 Мелинда Киннаман — Сага
 Кикки Рундгрен — Улла
 Леннарт Юльстрём — художник
 Лейф Эриксон — Сандберг
 Дидрик Густавссон — Арвидссон
 Ральф Карлссон — Гарри

Награды и номинации 
 Премия «Оскар» за лучшую режиссуру (Лассе Халльстрём, номинация)
 Премия «Оскар» за лучший адаптированный сценарий (номинация)
 Премия BAFTA за лучший фильм на иностранном языке (номинация)
 Премия «Бодил» за лучший европейский фильм (победитель)
 Премия Общества кинокритиков Бостона за лучший иностранный фильм (победитель)
 Награда Американской гильдии режиссёров за лучшие достижения в режиссуре кино (номинация)
 Премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке (победитель)
 Премия «Золотой жук» за лучший фильм (победитель)
 Премия «Золотой жук» за лучшую мужскую роль (победитель)
 Премия «Независимый дух» за лучший фильм на иностранном языке (победитель)
 Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Лукас». Приз детского раздела (победитель)
 Премия Общества кинокритиков Нью-Йорка за лучший иностранный фильм (победитель)
 Премия Robert Festival за лучший иностранный фильм (победитель)
 Награда Международного кинофестиваля в Сиэтле за лучший фильм (победитель)
 Премия «Молодой актёр» за лучший семейный иностранный фильм (победитель)
 Премия «Молодой актёр» за лучшую мужскую роль (Антон Гланзелиус, победитель)
 Премия «Молодой актёр» за лучшую женскую роль (Мелинда Киннаман, победитель)

Примечания 

Фильмы Швеции 1985 года
Кинокомедии Швеции
Кинокомедии 1985 года
Фильмы SF